Ило́на Эдуа́рдовна Креме́нь (; родилась 18 января 1994 года в Минске, Белоруссия) — белорусская теннисистка, мастер спорта международного класса. Победительница 33 турниров ITF (четыре — в одиночном разряде); полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Australian Open-2011).

Общая информация 
Илона в теннисе с пяти лет. Любимые покрытия — грунт и хард.

Спортивная карьера 

В 2011 году Кремень выиграла формальный титул страны в одиночном разряде, выиграв открытое первенство Белоруссии. В том соревновании не принимали участия почти все лидеры национального тенниса тех лет.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (4)

Победы (3)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (19)

Победы (10)

Поражения (9)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Интервью «Прессболу» (2012)

Теннисисты Белоруссии
Чемпионы Белоруссии по теннису
Мастера спорта Республики Беларусь международного класса